Раджабов (, , ) — фамилия арабского происхождения (Раджаб — седьмой месяц мусульманского лунного календаря, значение — надежда, желание, а также сила).

Известные носители 
 Раджабов, Агамагомед Курбанович (1951) — российский агроном, декан факультета МСХА имени К. А. Тимирязева.
 Раджабов, Азам Талбиевич (1993) — белорусский футболист.
 Раджабов, Азамат Салиевич (1940—2006) — советский, российский и таджикский врач, главный врач ГКБ № 67 (1985—2001), канд. мед. наук.
 Раджабов, Анвар Хикматиллаевич (1988) — узбекский футболист.
 Раджабов, Зариф Шарипович (1906—1990) — советский таджикский историк.
 Раджабов, Мурад Ядгарович (1949) — узбекский актёр и режиссёр.
 Раджабов, Назир Раджабович (1939) — узбекский советский партийный деятель.
 Раджабов, Нарза (1924—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Раджабов, Октай Мамед-ага оглы (1941—2022) — азербайджанский композитор.
 Раджабов, Раджаб (1996) — российский боксёр.
 Раджабов, Рахим Раджабович (1937—2020) — государственный деятель Узбекистана, государственный секретарь Узбекистана.
 Раджабов, Рустам Саидович (1985) — российский футбольный агент, экс-игрок Московского Торпедо.
 Раджабов, Сафарали (1955—2011) — таджикский государственный деятель, председатель Маджлиси Оли (парламента) Таджикистана (1995—2000).
 Раджабов, Соли Ашурходжаевич (1912—1990) — советский учёный, организатор науки, высшего образования и юриспруденции в Таджикистане.
 Раджабов, Сыдык Раджабович (1910—1993) — советский учёный-педагог, академик АПН СССР (1968).
 Раджабов, Теймур Борисович (1987) — азербайджанский шахматист, гроссмейстер. Участник матчей претендентов 2011 и 2013 годов.
 Раджабов, Тельман Дадаевич (1935—2020) — узбекский учёный в области физического материаловедения и приборостроения.
 Раджабов, Убайдулло (1941—2021) — таджикский актёр.
 Раджабов, Хамроз (1995) — таджикский самбист.
 Раджабов, Эрадж (1990) — таджикский футболист, защитник.

 Раджабова, Курбаной (1923—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Раджабова, Тахмина Пулоджоновна (род. 1982) — таджикская актриса, журналистка и телеведущая.